Подпеч може да се отнася за:

 Подпеч – село в Словения, регион Средна Словения, община Брезовица
 Подпеч – село в Словения, регион Средна Словения, община Добреполе
 Подпеч – село в Словения, Обално-крашки регион, община Копер